CVS peut faire référence à :
 CVS Caremark, une chaîne de pharmacies américaine ;
 Chorionic villus sampling ou Choriocentèse, un test prénatal ;
 Concurrent Versions System, un système de gestion de versions ;
 correction des variations saisonnières, une technique utilisée dans les comparaisons statistiques des conjonctures économiques ;
 Canal Versailles Stéréo, le premier nom de la station de la radio Sport FM devenue par la suite Europe 1 Sport, aujourd'hui disparue ;
 .cvs, l'extension du fichier qui contient la liste des numéros de téléphone enregistrés dans certains modèles de téléphone portable (à ne pas confondre avec le format de fichier Comma-separated values CSV, plus ancien et plus répandu, qui peut aussi convenir pour l'importation et l'exportation de telles listes) ;
  ;
 CVS, hull classification symbol de ASW Support Aircraft Carrier.
 CVS Ferrari, société italienne de construction d'appareils de levage et manutention de conteneurs ;
 Données Cadre de vie et sécurité, produites par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.